Somino – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Somino – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim; najdalej wysunięta na północ miejscowość II Rzeczypospolitej
 Jezioro Somino – jezioro na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim